Danilo Petrović era il detentore del titolo, ma ha scelto di partecipare alle concomitanti qualificazioni dell'Open di Francia.

In finale Marc-Andrea Hüsler ha sconfitto Tomás Martín Etcheverry con il punteggio di 7-5, 6-0.

Teste di serie 

  Arthur Rinderknech (secondo turno)
  Quentin Halys (primo turno)
  Marc-Andrea Hüsler (campione)
  Francisco Cerúndolo (semifinali)

  Evgeny Karlovskiy (primo turno)
  Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)
  Malek Jaziri (quarti di finale)
  Shuichi Sekiguchi (secondo turno)

Qualificati 

  Carlos Gómez-Herrera (semifinali)
  Elmar Ejupović (primo turno)

  Mathieu Perchicot (primo turno)
  Ergi Kırkın (primo turno)

Wildcard 

  Nicholas David Ionel (primo turno)
  Victor Vlad Cornea (primo turno)

  Dragoș Dima (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sibiu Open 2020